Fryderyk Wilhelm I (Wielki Elektor) (1620–1688) – elektor brandenburski i książę pruski od 1640
 Fryderyk Wilhelm I (1688–1740) – władca Prus od 1713
 Fryderyk Wilhelm II (1744–1797) – władca Prus od 1786
 Fryderyk Wilhelm III (1770–1840) – władca Prus od 1797
 Fryderyk Wilhelm IV (1795–1861) – władca Prus od 1840
 Fryderyk Wilhelm (1601–1625) – książę cieszyński w latach 1617–1625
 Fryderyk Wilhelm (1675–1713) – książę Meklemburgii w latach 1692–1713
 Fryderyk Wilhelm (1679–1746) – książę Saksonii-Meiningen 1743–1746
 Fryderyk Wilhelm Kettler (1692–1711) – książę Kurlandii i Semigalii w latach 1698–1711
 Fryderyk Wilhelm (1788–1816) – książę Nassau w latach 1806–1816
 Fryderyk Wilhelm Hohenzollern-Hechingen (1663–1735)